Okręty US Navy o nazwie USS "Asp":
Pierwszy "Asp" był szkunerem biorącym udział w działaniach wojny brytyjsko-amerykańskiej. Sprzedany w 1815.
Drugi "Asp" był szkunerem służącym na Chesapeake Bay. 
Trzeci "Asp" (YFB-1) był drewnianą jednostką patrolową używaną do patrolowania wybrzeża w latach 1917 - 1920.

Asp